La Elipa – quartiere di Madrid, nel distretto di Ciudad Lineal
 La Elipa – stazione della metropolitana di Madrid